До́мна:

 Домна — металлургическая плавильная печь.
 Домна — женское имя латинского происхождения.
 Домна — село в Еравнинском районе Бурятии.
 Домна — село в Читинском районе Забайкальского края.
 Домна — военный аэродром в Забайкальском крае.
 Домна — железнодорожная станция на Транссибирской магистрали.
 Домна — река в Забайкальском крае, левый приток Ингоды.
 Домна — река в Черниговской области Украины, приток Снова.